Valkamasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Valkamasaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Valkamasaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Valkamasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar